Оттох-Кюель — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Оттох-Кюель — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°44' с. ш. 118°04' в. д..
 Оттох-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°32' с. ш. 150°21' в. д..
 Оттох-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°26' с. ш. 152°32' в. д..

Примечания

См. также 
 Отто-Кюель
 Кюель-Оттох
 Оттохтох